Bahlingen bezeichnet: 

 Bahlingen am Kaiserstuhl, eine Gemeinde im Kreis Emmendingen in Baden-Württemberg
 Burg Bahlingen, eine dort abgegangene Burg

Siehe auch:
 Balingen